Litouzui (ou Li-Thau-Tseul) é uma aldeia chinesa localizada perto do rio Bei Jiang (Rio Norte), a sul de Shaoguan, na província de Cantão, na República Popular da China. Perto desta aldeia foram martirizados os santos Luigi Versiglia e Callisto Caravario em 25 de Fevereiro de 1930.

Geografia da China